Die Communauté de communes du Pays de Sommières ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gard in der Region Okzitanien. Sie wurde am 30. Dezember 1992 gegründet und umfasst 18 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Sommières.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 schloss sich die Gemeinde Parignargues dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Sommieres
Gegründet 1992